Okręty US Navy o nazwie USS "Keywadin":

 Pierwszy "Keywadin" był pancernym monitorem parowym. Wcześniej nosił nazwy "Kickapoo" i "Cyclops". Był w służbie w latach 1864-1874.
 Drugi "Keywadin" (ATA-213) był holownikiem. Wszedł do służby 1 czerwca 1945, służył wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Był nadal w służbie według rejestrów w 1967.

Pokrewna nazwa okrętów amerykańskich: "Kewaydin".

Keywadin